Именины:

 Именины — день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении.
 Именины — рассказ А. П. Чехова.
 Именины — российский фильм 2004 года.

См. также 
 
 Именины жаворонка
 Именины Земли
 Именины Пертти Курикка